Palazzina Liberty a Milano;
Palazzina Liberty a Venafro;
Palazzina Liberty a Trento;

Palazzina Liberty, quarto album del gruppo musicale italiano L'Officina della Camomilla.